

Histoire 
 L'Angoumois, ou comté d'Angoumois, est une ancienne province du sud-ouest de la France.

Géographie 
 L'Angoumois est une région naturelle de France, située au centre du département de la Charente, aux environs immédiats d'Angoulême (dont les habitants sont les Angoumoisins).
 Le Petit Angoumois  est une région naturelle de France, située au sud du département de la Charente.
 Le pays des Côtes d'Angoumois est une micro-région naturelle située au sud d'Angoulême.
 Le Val d'Angoumois est une micro-région naturelle correspondant à la vallée de la Charente en amont d'Angoulême.

Marine 
 L'Angoumois est un châlutier appartenant au Musée maritime de La Rochelle.

Botanique 
 Synonyme de chêne angoumois, le chêne tauzin.